Accords de Paris peut désigner :

 Accords de Paris, signés en 1954 et ratifiés en 1955 sur la remilitarisation et l'intégration à l'OTAN de l'Allemagne de l'Ouest ;
 Accords de paix de Paris, signé en 1973, accords d'armistice pour mettre fin à la guerre du Viêt Nam ;
 Accords de Paris sur le Cambodge de 1991 ;
 Accord de Paris sur le climat, obtenu le , à l'issue de la  des parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui s'est déroulée en région parisienne.

Voir aussi 
 Protocoles de Paris, accords militaires signés en mai 1941 entre l'Allemagne nazie et l'État français (régime de Vichy)
 Charte de Paris pour une nouvelle Europe, signée en 1990 à la chute du communisme par la plupart des membres de l'OSCE établissant une transition post-guerre froide en Europe